Mittelhof bezeichnet

 die Gemeinde Mittelhof im Landkreis Altenkirchen (Westerwald) in Rheinland-Pfalz
 einen Ortsteil der Stadt Felsberg im Schwalm-Eder-Kreis in Hessen
 einen Ortsteil der Stadt Philippsburg im Landkreis Karlsruhe in Baden-Württemberg
 einen Ortsteil der Gemeinde Kittendorf im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 einen Ortsteil der Gemeinde Trinwillershagens im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 einen Ortsteil der Stadt Ellwangen im Ostalbkreis in Baden-Württemberg
 Mittelhof Gilsa. eine ehemalige Wasserburg in Gilsa im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Mittelhof (Offenhausen), Ortsteil der Gemeinde Offenhausen im Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Mittelhof (Berlin)
 Mittelhof (Wertheim), einen Wohnplatz der Stadt Wertheim im Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg
 Prostřední Dvůr (Mittelhof), Ortsteil von Vítkov, Okres Opava, Tschechien

Siehe auch:
 Middelhoff
 Mittelhofen
 Mittelshof
 Mitterhof